Cruisin' – album dei Village People del 1978
 Cruisin' – singolo di Smokey Robinson del 1979
 Cruisin' – brano musicale di Michael Nesmith del 1979
 Cruisin' – album di Junko Onishi del 1993
 Cruisin' – brano musicale degli Earth, Wind & Fire del 1996